Макензен може да се отнася за:

 Аугуст фон Макензен (1849 – 1945 г.) германски, фелдмаршал, един от бележитите немски командващи през Първата световна война;
 „Линейни крайцери тип „Макензен““, германски недовършен тип линейни крайцери от Първата световна война;
 „Макензен (линеен крайцер, 1917)“, германски недостроен линеен крайцер, главен кораб на едноименния проект линейни крайцери. Спуснат на вода на 21 април 1917 г. Крайцерът е изключен от списъците на флота на 17 ноември 1919 г., през 1921 г. е продаден за скрап и през 1922 г. е разкомплектован за метал в Кил;
 Фильо и Макензен български 7 сериен филм (приключенски) от 1979 година на режисьорите Димитър Петров и Владислав Икономов, по сценарий на Свобода Бъчварова;
 Георг Макензен (награда) литературна награда учредена през 1960 г. от издателя Георг Макензен, присъждаща се ежегодно за най-добър кратък разказ на немски език.